Первенство Казахстана по футболу 2014 года — 20-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 15 клубов. Проходил с 6 апреля по 8 ноября 2014 года.

Участники 
Состав участников первенства определяется Исполкомом. Команда, занявшая по итогам первенства 1-е место, в сезоне-2015/16 будет выступать в Премьер-лиге. Соответственно, клубы, занявшие 10-е, 11-е и 12-е места в Премьер-лиге, будут выступать в Первой лиге.

Команда, занявшая по итогам первенства 2-е место, и клуб, занявший 9-е место в Премьер-лиге, будут играть переходный матч за право участия в Премьер-лиге. Команда, завоевавшая право по итогам сезона выступать в чемпионате и отказавшаяся от данного права, может быть заменена другим клубом по решению Исполкома.

Команда, занявшая по итогам первенства 15-е место, в сезоне-2015/16 будет выступать во Второй лиге. Команды, занявшие по итогам турнира Второй Лиги 1-е и 2-е место, в сезоне-2015/16 будут выступать в Первой лиге.

География соревнований

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в текущей турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Рразность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Итоговая таблица

Лидеры первенства

Таблица по итогам 1-го круга

Таблица по итогам 2-го круга

Распределение мест по турам

Результаты матчей 

Курсивом выделены технические результаты.

Переходный матч

Примечания

Ссылки 
 Страница Первой лиги на сайте ПФЛ
 Регламент Первенства РК по футболу среди клубов Первой лиги на 2013 год
 ПЕРВАЯ ЛИГА — 2014 на сайте «Казахстанский футбол» 

Футбол в Казахстане в 2014 году
Первая лига Казахстана по футболу